Theyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Theyer (1884–1955), österreichischer Kamerapionier
 Hans Heinz Theyer (1910–1961), österreichischer Kameramann
 John Theyer (1597–1673), britischer Rechtsanwalt, Schriftsteller, Antiquar und Bibliophile
 Leopold Theyer (1851–1937), österreichischer Architekt und Maler

Siehe auch:
 Thayer
 Theyer & Rothmund (Theyer, Rothmund & Co.), Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn